Osoby o tym nazwisku:
 Józef Mück – polski wojskowy
 Rudolf Mück – niemiecki strażnik, zbrodniarz nazistowski